Kars peut désigner :
 Kars, préfecture de la province de même nom en Turquie ;
 la province de Kars ;
 la circonscription électorale de Kars ;
 le siège de Kars en 1855 ;
 l'oblast de Kars, un oblast de l'Empire russe constitué en 1878 centré sur la ville de Kars ;
 le traité de Kars signé en 1921 à la fin de la conférence de Kars entre la Turquie et les républiques soviétiques de la Transcaucasie ;
 la paroisse de Kars, dans la province du Nouveau-Brunswick au Canada, nommée ainsi en souvenir du siège de Kars ;
 Kars, ancien nom de la ville de Kadirli dans la province d'Osmaniye en Turquie ;
 le Kars, un plateau de Slovénie.

 Georges Kars (1882-1945), un peintre tchèque ;
 Gustav Kars (1913-1995), un musicologue autrichien ;
 Jean-Rodolphe Kars (né en 1947), un pianiste français d’origine autrichienne, fils de Gustav Kars.

Homonymie de toponyme